Суперкубок Кіпру з футболу 2019 — 51-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 вересня 2019 року між чемпіоном Кіпру АПОЕЛем та володарем кубка Кіпру АЕЛом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2019
Кіпр
Вересень 2019
2019 на Кіпрі